Axelrod se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Daniel I. Axelrod
 Glen S. Axelrod
 Herbert R. Axelrod